Garretson :
 Garretson (Dakota du Sud)
 Bob Garretson (né en 1933), pilote automobile américain
 Garretson W. Gibson, président du Liberia